Mowoiwanowskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Mowoiwanowskoje (Moskau, Odinzowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Rajon Odinzowo

 Mowoiwanowskoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Mowoiwanowskoje (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Mowoiwanowskoje (Moskau, Rusa), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Rusa